eFounders, est un startup studio créé en 2011 par Thibaud Elziere et Quentin Nickmans. Le concept de l'entreprise fondée en France et en Belgique consiste à démarrer des startups à partir d'idées originales. eFounders s'associe ensuite à des entrepreneurs pour créer la startup et la développer.

Histoire 

eFounders a été fondé en 2011 par le français Thibaud Elziere (cofondateur de Fotolia) et le belge Quentin Nickmans.  

En 2015, le startup studio lève 6 millions d’euros. En 2016, elle lève cinq millions d'euros supplémentaires avec 40 entrepreneurs et family offices européens. 

En 2018, six startups d’eFounders lèvent une somme totale de 100 millions d’euros : Spendesk, Aircall, Forest, Front, Slide et Station; d’autres startups rejoignent le programme Y Combinator. En avril 2018, eFounders vend sa première startup TextMaster à Technicis. 

En 2019, eFounders remplace les investisseurs existants de Yousign. C’est la première fois que le startup studio investit dans une startup qu’il n’a pas lancé lui-même. La même année, eFounders n'est pas encore rentable. Elle le devient l'année suivante.

En 2020, la crise du Covid est favorable à l'entreprise : « la valorisation des 25 entreprises qu'ils ont lancées s'échelonne à 1,5 milliard d'euros, contre 1 milliard en octobre dernier ».

En 2021, eFounders annonce lancer un second startup studio dirigé par Camille Tyan, fondateur de PayPlug. Nommé Logic Founders, il est spécialisé dans les entreprises de la fintech et se concentre sur le marché BtoB. Logic Founders proposera la même méthode qu’eFounders en associant des cofondateurs aux startups et en travaillant avec eux du lancement jusqu’à ses 12 à 18 mois correspondant à leur indépendance.

Méthode 

La startup studio soumet un projet à des entrepreneurs puis s'associent avec eux. À ce stade, eFounders possède 100 % de la startup. eFounders constitue l'équipe en recrutant 10 à 15 salariés pour construire la première version de son produit. L'équipe cherche ensuite des investisseurs et devient autonome après 18 mois de lancement. eFounders garde une part capitalistique dans l’entreprise et cède la majorité aux cofondateurs.

La particularité d'eFounders est d'évoluer dans le marché des logiciels SaaS et d'être à l'origine de l'idée et de la création de la startup.

La société investit en moyenne 600 000 euros par projet. Le startup studio a notamment lancé Textmaster et Mailjet.

Chiffres 
eFounders a lancé 30 startups et possède un portefeuille valorisé à plus de 2 milliards de dollars en 2021. Les entreprises de ce portefeuille représentent  emplois et un revenu récurrent annuel (ARR) de 130 millions de dollars. La valeur du portefeuille double tous les 18 mois.

Références 

Entreprise ayant son siège à Bruxelles